School for Scoundrels est le titre original de deux films :

 L'Académie des coquins réalisé par Robert Hamer (1960)
 L'École des dragueurs réalisé par Todd Phillips (2006)